Um ano sem você é uma música do álbum Paquitas (1989), cantada por Anna Paula Almeida e Tatiana Maranhão (Pituxita e Paquitita). Foi um dos maiores sucessos do álbum.

A música fez parte da trilha sonora do filme sonho de verão e fez um grande sucesso.

Canções do Brasil